Furse ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Wellington Furse (1868–1904), englischer Maler
 Clara Furse (* 1957), britische Finanzexpertin
 Elizabeth Furse (1936–2021), US-amerikanische Politikerin
 John Furse (* 1947), britischer Regisseur
 Judith Furse (1912–1974), britische Schauspielerin
 Margaret Furse (1911–1974), britische Kostümbildnerin
 Roger K. Furse (1903–1972), britischer Kostümbildner

Sonstiges:
 Furse-Halbinsel, Halbinsel von Gibbs Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis